AB может означать:
 AB — AB Aurigae — AB Возничего, звезда в созвездии Возничего.
 AB, A.B. — прозвище австралийского игрока в крикет.
 AB — генотип человека по группе крови.
 AB — Aktiebolag, обозначение для общества с ограниченной ответственностью в Швеции.
 AB — сокращение названия компании «Allen Bradley», а также общее название входящее в словосочетание «AB PLC» — ПЛК фирмы Allen Bradley. Например, ControlLogix.
 AB — сокращение названия игры Angry Birds.
 ab — инструмент от Apache для тестирования производительности WWW-сервера.
 ab — валлийская частица, обозначающая патроним.